Alfons Baeyens (redacteur), een Belgische journalist en uitgever
 Alfons Baeyens (schilder), een Belgische schilder
 Alfons Baeyens (syndicalist), een Belgische vakbondsbestuurder